Жуниор Кабананга (; род. 4 апреля 1989 Киншаса, ДР Конго) — конголезский футболист, нападающий казахстанского клуба «Мактаарал». Четырёхкратный чемпион Казахстана (2015—2018).

Карьера

Клубная 
Жуниор родился в Киншасе — бывший Леопольдвиль, столица бельгийского Конго, позже Заир. В юности играл в местных клубах CS Les Aigles Verts, FC Okinawa, AS Vita Club, FC Ngwena и FC MK Etanchéité (2009—2010).

В 21 год поехал покорять Европу, заключил трёхлетний контракт с бельгийским «Андерлехтом». Но сыграл там всего 128 минут в 7 играх за сезон на замене, хотя сумел забить гол в ворота «Шарлеруа». В январе 2011 года его отправили в аренду в клуб «Жерминаль Беерсхот» из Антверпена. Там он порвал связки колена и надолго выбыл из строя. Сезон 2012/2013 провёл в аренде в клубе Второго дивизиона «Руселаре». По окончании контракта с «Андерлехтом» 6 июля 2013 года перешёл в клуб «Серкль Брюгге», подписав двухлетний контракт. Но в сезоне 2014/2015 фламандский клуб вылетел в низший дивизион и конголезец стал искать новую команду.

19 июня 2015 года Кабананга перешёл в казахстанский клуб «Астана», заключив контракт на 2,5 года с правом продления. Дебютировал за «Астану» 28 июня в матче против «Кайрата».
Забил первый гол за клуб 25 июля в последнем матче второго круга чемпионата против «Окжетпеса» на 53-й минуте, а через минуту забил второй гол и тем самым принёс победу «Астане» (2-1). Всего в сезоне провёл 13 игр, забил 5 голов и стал с «Астаной» чемпионом Казахстана. В Кубке страны провёл две игры на замене. В том же сезоне сыграл в Лиге чемпионов УЕФА в 12 матчах за «Астану», включая все 6 игр группового этапа. Но, выходя на замену в половине игр, не смог реализовать свои моменты.

В январе 2016 года был отправлен в аренду в турецкий клуб Первой лиги «Кардемир Карабюкспор».

В июне 2016 был возвращён из аренды и на втором этапе чемпионата помог «Астане» сделать золотой дубль, забив 5 голов в 12 играх чемпионата и три гола в полуфинале и финале Кубка Казахстана, вполне оправдав свой контракт. В квалификации Лиги Чемпионов и групповом турнире Лиги Европы выступил во всех 12 играх и забил по голу белорусскому БАТЭ и греческому «Олимпиакосу».

По настоящему конголезец раскрылся в сезоне 2017 года, когда стал лидером команды, забив 19 голов в 31 матче чемпионата и обеспечив тем самым очередное чемпионство «Астаны». Сыграл все 6 матчей квалификации Лиги чемпионов УЕФА 2017/2018 и забил победный гол польской «Легии», также сыграл и 5 матчей группового турнира Лиги Европы УЕФА 2017/2018, забил гол испанскому «Вильярреалу» и два израильскому «Маккаби» и вышел с клубом в стадию плей-офф. Был признан лучшим правым нападающим чемпионата по версии ПФЛК и лучшим футболистом чемпионата 2017 по версии портала sports.kz.

30 января 2018 года подписал контракт на 2,5 года с клубом «Аль-Наср» из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. При трансферной стоимости игрока 1,8 млн евро саудиты заплатили «Астане» за переход футболиста 2 миллиона евро. И 8 февраля в своём дебютном матче против лидера чемпионата «Аль-Хиляль» Кабананга забил свой первый гол, но победу в столичном дерби не удержали (2-2). В итоге он сыграл весной 2018 года 6 матчей за саудовский клуб, забил 4 гола и стал с ним бронзовым призёром чемпионата Саудовской Аравии.

Однако арабский футбол не подошёл конголезцу и он запросился обратно. 11 июля 2018 года «Аль-Наср» передал Кабанангу в аренду на год в ту же «Астану». Африканец сыграл в чемпионате 6 игр без голов и стал золотым призёром с командой. В еврокубках участвовал в 10 матчах и тоже не забил ни одного гола. Легионер начал реабилитироваться только в сезоне 2019, когда 3 марта забил оба гола в матче за Суперкубок Казахстана с «Кайратом» и принёс победу клубу. Но в чемпионате игра опять не заладилась (14 игр и два гола) и «Астана» не стала продлевать аренду.

В июле 2019 года перешёл в катарский клуб «Катар СК».

Сборная 
Дебютировал за сборную Демократической Республики Конго в 2014 году.

В январе 2015 года на Кубке африканских наций 2015 в Экваториальной Гвинее сыграл в 4 играх из 6 за сборную ДР Конго, каждый раз выходя на замену, и завоевал с командой бронзовые медали.

В январе 2017 года на Кубке африканских наций 2017 в Габоне в первом же матче в группе С, выйдя в стартовом составе, забил единственный гол в ворота сборной Марокко (1-0). А в следующем матче ассистировал в первом голе Нескенсу Кебано и сам забил второй гол действующему чемпиону — сборной Кот-д’Ивуара (2-2). В заключительной игре группового этапа со сборной Того снова открыл счёт, а матч закончился победой ДР Конго со счетом 3-1. В итоге сборная ДР Конго заняла первое место в группе. Но в четвертьфинале против Ганы Жуниор не забил, сборная ДР Конго проиграла (1-2) и выбыла из турнира. Но Кабананга с тремя голами стал лучшим бомбардиром Кубка африканских наций 2017 и единственный из сборной ДР Конго вошёл в состав символической сборной Кубка африканских наций 2017.

Достижения

Командные 
 «Андерлехт»
 Бронзовый призёр чемпионата Бельгии: 2010/11

 «Карабюкспор»
 Серебряный призёр чемпионата Турции: 2015/16

 Сборная ДР Конго
 Бронзовый призёр Кубка африканских наций: 2015

 «Астана»
 Чемпион Казахстана (4): 2015, 2016, 2017, 2018
 Финалист Кубка Казахстана: 2015
 Обладатель Кубка Казахстана: 2016
 Финалист Суперкубка Казахстана: 2017
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2019

 «Аль-Наср»
 Бронзовый призёр чемпионата Саудовской Аравии: 2017/18

 «Шахтёр»
 Чемпион Белоруссии: 2020

Личные 
 Лучший бомбардир Кубка Казахстана по футболу 2016
 Лучший бомбардир Кубка африканских наций 2017
 Лучший правый нападающий чемпионата Казахстана 2017 по версии ПФЛК

Статистика

Примечания 

Футболисты Демократической Республики Конго
Игроки сборной Демократической Республики Конго по футболу
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Беерсхот»
Игроки ФК «Руселаре»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Карабюкспор»
Игроки ФК «Ан-Наср» Эр-Рияд
Игроки ФК «Катар СК»
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Миовени»